Storgårds est un nom propre finlandais qui peut faire référence à :

Étymologie 
Storgårds est un mot danois, norvégien et suédois formé de stor qui signifie « grande », de gård qui signifie « domaine, propriété », et du s qui est la marque de l’appartenance, « de la grande propriété », « celui qui habite la grande propriété ».

Patronyme 

  (1869-1945), pasteur luthérien et homme politique finlandais ;
 John Storgårds (1963-), chef d'orchestre et violoniste finlandais ;
  (1908-1993), chercheur finlandais.

Patronyme finnois